Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub FC Oss uit het seizoen 2011/2012.

Selectie

Transfers

Aangetrokken

Vertrokken

Eerste divisie

Wedstrijden

Eindstand

 2011/12
Oss, FC